Miguel Ángel González Suárez (1947-), un ex-futbolista gallec.
 Miguel Ángel González González (1980-), un futbolista català